Jméno Pavel Novák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Pavel Novák (basketbalista) (* 1987), český basketbalista
 Pavel Novák (fotbalista) (* 1989), český fotbalista
 Pavel Novák (geodet), geodet, geomatik a proděkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni
 Pavel Novák (jazykovědec) (1932–2007), český jazykovědec, fonetik a albanista
 Pavel Novák (politik) (1943–1997), český disident z Jihlavy, po sametové revoluci místopředseda ČSSD a poslanec FS
 Pavel Novák (vodohospodář) (1918–2018), český vodohospodář
 Pavel Novák (zpěvák) (1944–2009), zpěvák, skladatel, textař, hudebník a spisovatel
 Pavel Zemek-Novák (* 1957), vlastním jménem Pavel Novák, český hudební skladatel a pedagog
Pavel Novák (hokejista) (* 2002), český hokejista